Przenośność (ang. portability) może być związana z:
 przenośnością oprogramowania między różnymi systemami
 komputerem przenośnym
 aplikacją przenośną (niewymagającą instalacji)
 możliwości przenoszenia numerów telefonicznych przez klienta operatora telekomunikacyjnego